Miami Open pode referir-se a:

 Miami Beach Open — torneio de golfe extinto que foi disputado entre 1927 e 1957.

Torneio de tênis:
 ATP de Miami — torneio masculino organizado pela Associação de Tenistas Profissionais, na categoria Masters 1000;
 WTA de Miami — torneio feminino organizado pela Associação de Tênis Feminino, na categoria Premier Mandatory.

Desambiguação